Feinstein ein Familienname.

Namensträger 
 Alvan R. Feinstein (1925–2001), US-amerikanischer Mediziner
 Alan Feinstein (* 1932), US-amerikanischer Philanthrop
 Andrew Feinstein (* 1964), südafrikanischer Politiker und Sachbuchautor
 Barry Feinstein (1931–2011), US-amerikanischer Fotograf
 Charles Feinstein (1932–2004), südafrikanisch-britischer Wirtschaftshistoriker
 Clara Feinstein-Rosenberg (1915–2013), Schweizer Betriebswirtschafterin, Juristin und Frauenrechtlerin
 David Feinstein (* 1946), US-amerikanischer Rockgitarrist und -sänger
 Dianne Feinstein (* 1933), US-amerikanische Politikerin, Senatorin aus Kalifornien, Bürgermeisterin von San Francisco
 Diego H. Feinstein (* 1943), argentinischer Komponist, Pianist und Kunsthistoriker
 Elaine Feinstein (1930–2019), britische Schriftstellerin
 Genevieve Grotjan Feinstein (1913–2006), US-amerikanische Kryptologin
 Harold Feinstein († 2015), US-amerikanischer Fotograf
 Irving Feinstein (um 1910–1939), US-amerikanischer Mobster
 Michael Feinstein (* 1956), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Moshe Feinstein (1895–1986), US-amerikanischer orthodoxer Rabbi
 Pavel Feinstein (* 1960), russischer Maler

Siehe auch 
 Feinsteinzeug

Familienname
Englischer Personenname